Supreme – census-designated place della Parrocchia di Assumption, Louisiana (Stati Uniti d'America)
 Supreme – personaggio della Image Comics creato da Rob Liefeld e rilanciato da Alan Moore
 Supreme – singolo di Robbie Williams del 2000, dall'album Sing When You're Winning
 Supreme – marchio di abbigliamento statunitense